Долиходерины  — подсемейство муравьёв.
Более 700 видов (28 родов) в мире, в Палеарктике более 50 видов (8 родов), в России встречается 16 видов (4 рода).

Описание 
Это подсемейство характеризуется, как и формицины, наличием одночленикового стебелька (нет постпетиоля) и отсутствием жала, однако в отличие от последних, отверстие на конце брюшка щелевидное (в отличие от круглого ацидопора, окруженного волосками, характерного для представителей Formicinae). В связи с отсутствием жала долиходерины не могут жалить, в отличие от ряда других подсемейств муравьёв, например, Ponerinae и Myrmicinae. В России обитает всего несколько видов этого подсемейства, в основном на Кавказе и на юге Дальнего Востока.
Семь признаков свидетельствуют о монофилии группы: куколки голые, без кокона; личинки с редуцированной шеей и уменьшенным числом волосков; жвалы личинок слабо склеротизированные; максиллярные щупики и галеа личинок редуцированы до сенсилл; продуцируют циклопентановые монотерпены (иридомирмецин).

Систематика 
24 рода и более 650 видов. Это подсемейство в последние десятилетия не разделялось на трибы. Однако, в 2010 году было снова доказано, что всё же необходимо их выделять (Bothriomyrmecini, Dolichoderini, Leptomyrmecini, Tapinomini).

Характерные представители 
Расселившийся далеко за пределы исходного ареала вместе с человеком Аргентинский муравей (Linepithema humile) (не встречающийся в России карантинный вредитель), встречающиеся в южной Европе виды рода Тапинома, такие как пахучий домовый муравей, Tapinoma melanocephalum.

Роды

Современные и ископаемые 
 Триба Bothriomyrmecini Dubovikov, 2005
 Arnoldius Dubovikov, 2005
 Bothriomyrmex Emery, 1869
 Chronoxenus Santschi, 1919
 Loweriella Shattuck, 1992
 Ravavy Fisher, 2009

 Триба Dolichoderini Forel, 1878
 Dolichoderus Lund, 1831

 Триба Leptomyrmecini Emery, 1913 (=Iridomyrmecini Dubovikov, 2005)
 Anillidris Santschi, 1936 — один вид Anillidris bruchi
 Anonychomyrma Donisthorpe, 1947 (около 30 видов)
 Azteca Forel, 1878
 †Chronomyrmex McKellar, Glasier & Engel, 2013
 Doleromyrma Forel, 1907 — один вид Doleromyrma darwiniana (Австралия, Новая Зеландия)
 Dorymyrmex Mayr, 1866
 Forelius Emery, 1888
 Froggattella Forel, 1902
 Gracilidris Wild & Cuezzo, 2006
 Iridomyrmex Mayr, 1862
 Leptomyrmex Mayr, 1862
 Linepithema Mayr, 1866
 Nebothriomyrmex Dubovikov, 2004
 Ochetellus Shattuck, 1992
 Papyrius Shattuck, 1992
 Philidris Shattuck, 1992
 Turneria Forel, 1895
 †Usomyrma Dlussky, Radchenko & Dubovikoff, 2014

 Триба Tapinomini Emery, 1913
 ?Amyrmex — один вид Amyrmex golbachi Kusnezov, 1953. В 2009 году он был вновь обнаружен (Ward & Brady, 2009) и после дополнительного исследования ядерных ДНК перенесен из подсемейства Dolichoderinae в подсемейство Leptanilloidinae.
 Aptinoma Fisher, 2009
 Axinidris Weber, 1941
 †Ctenobethylus Brues, 1939
 Ecphorella Forel, 1909 — один вид Ecphorella wellmani
 Liometopum Mayr, 1861
 Tapinoma Förster, 1850
 Technomyrmex Mayr, 1872
 incertae sedis
 †Alloiomma Zhang, 1989
 †Asymphylomyrmex Wheeler, 1915
 †Elaeomyrmex Carpenter, 1930
 †Elaphrodites Zhang, 1989
 †Eldermyrmex Heterick & Shattuck, 2011
 †Emplastus Donisthorpe, 1920
 †Eotapinoma Dlussky, 1988
 †Eurymyrmex Zhang, Sun & Zhang, 1994
 †Kotshkorkia Dlussky, 1981
 †Ktunaxia Lapolla & Greenwalt, 2015
 †Leptomyrmula Emery, 1913
 †Miomyrmex Carpenter, 1930
 †Petraeomyrmex Carpenter, 1930
 †Proiridomyrmex Dlussky & Rasnitsyn, 2003
 †Protazteca Carpenter, 1930
 †Yantaromyrmex Dlussky & Dubovikoff, 2013
 †Zherichinius Dlussky, 1988

Палеонтология и эволюция 
Известно несколько вымерших родов Долиходерин: Alloiomma, Asymphylomyrmex, Elaeomyrmex, Elaphrodites, Emplastus (Emplastus dubius), Eotapinoma, Eurymyrmex, Kotshkorkia, Miomyrmex, Petraeomyrmex, Proiridomyrmex, Protazteca, Zherichinius.

Взаимоотношения между родами подсемейства Dolichoderinae (кроме Anillidris и Ecphorella) основаны на работе Ward et al. (2010):

Примечания

Литература

Ссылки 
  Подсемейство Dolichoderinae 

 
Подсемейства насекомых
Таксоны, описанные Огюстом Форелем